Partido Livre-Pensador Alemão — também chamado Partido Radical Alemão; existente entre 1884 e 1893
União Cívica Radical — da Argentina
Partido Radical Nacionalista — brasileiro extinto; fundado em 1932
Partido Social-Liberal (Dinamarca) — cuja tradução literal do nome é A Esquerda Radical
Partido Liberal Radical Autêntico — do Paraguai
Partido Radical (Portugal) — extinto; da Primeira República
Partido Radical Sérvio — ultranacionalista
Partido Radical de Oleh Lyashko — da Ucrânia; anteriormente chamado Partido Radical Democrático Ucraniano

França
Partido Radical (França) — fundado em 1901 e extinto em 2017
Partido Radical de Esquerda (França)

Itália
Partido Radical (Itália) — extinto em 1988
Radicais Italianos — sucessor do Partido Radical italiano

Desambiguações de política